De Europese PGA Tour 1990 was het negentiende seizoen van de Europese PGA Tour. Het begon in februari met een toernooi in Portugal en eindigde in oktober met de Volvo Masters in Spanje.

De "Order of Merit" van dit seizoen werd gewonnen door de Welsh Ian Woosnam.

Kalender

Externe link 
  Website: Europese PGA Tour 1990